Сэр Эдуард Куртене (; умер 28 мая 1509 года) — английский аристократ, 1-й граф Девон с 1485 года, кавалер ордена Подвязки. Принадлежал к младшей ветви знатного рода, участвовал в восстании герцога Бекингема (1483), позже поддержал Генриха Тюдора и сражался при Босворте (1485). Получил от нового короля графский титул и обширные владения на юго-западе Англии, участвовал в ряде кампаний в Англии и на континенте. В 1495 году женил единственного сына на сестре королевы, но в 1502 году Куртене-младший попал в тюрьму из-за подозрений в измене. В результате сэр Эдуард остался без наследников. Его титул и владения после его смерти вернулись короне.

Биография 
Эдуард Куртене принадлежал к младшей ветви знатного английского рода французского происхождения, представители которого при Джоне Безземельном обосновались в Девоне, а позже стали наиболее влиятельными землевладельцами Юго-Западной Англии. С 1299 года Куртене носили титул баронов Куртене, с 1335 — титул графов Девон; по женской линии их родословная восходила к одной из дочерей короля Эдуарда I. Дед Эдуарда, сэр Хью Куртене (умер в 1425/26), был младшим братом 11-го графа Девона; отец, сэр Хью Куртене из Боконнока (Корнуолл), заседал в Палате общин и сражался в Войнах Алой и Белой розы на стороне Ланкастеров рядом со своим двоюродным племянником Томасом, 13-м графом Девон, и его сыновьями. Хью-младший был казнён йоркистами после битвы при Тьюксбери в мае 1471 года, и в том же сражении погиб сын Томаса Джон, 15-й граф Девон, последний представитель старшей ветви рода. Вследствие этих событий Эдуард, старший сын сэра Хью и его жены Маргарет Карминоу (дата его рождения неизвестна), стал номинальным наследником графского титула и обширных семейных владений на юго-западе Англии; однако король Эдуард IV из Йоркской династии конфисковал и то, и другое.

6 сентября 1472 года Эдуард Куртене получил от правительства йоркистов помилование. Он унаследовал отцовские владения и в период с 1473 по 1477 годы заседал в разного рода комиссиях в Корнуолле; по-видимому, покровителем Куртене в этот период был брат короля Джордж, герцог Кларенс, чьим вассалом являлся тесть Эдуарда Филипп Куртене из Паудерхэма. В 1478 году Кларенса казнили за измену, а Эдуард был отстранён от дел на пять лет. В 1483 году, при короле Ричарде III, Куртене включили в корнуоллскую комиссию по установлению мира. Тем не менее он примкнул к восстанию герцога Бекингема, после поражения бежал в Бретань и там присоединился к Генриху Тюдору — ланкастерскому претенденту на корону. В 1484 году созванный Ричардом парламент осудил Эдуарда за измену и конфисковал его владения. В 1485 году Куртене был в армии Генриха, высадившейся в Англии. 7 августа, в день высадки, Тюдор посвятил его в рыцари, 22 августа сэр Эдуард сражался при Босворте. Получив корону, Генрих пожаловал ему титул графа Девона и родовые владения — обширные земли в Девоне и Корнуолле, а также поместья в ещё нескольких графствах на юго-западе Англии (26 октября 1485).

Всю оставшуюся жизнь Куртене оставался верным слугой Генриха VII. На коронации 30 октября 1485 года он нёс второй меч, но в последующие годы не играл заметной роли ни в политике, ни в придворной жизни. В 1487 году граф сражался при Стоук-Филд, где были разгромлены последние йоркисты, в 1492 году участвовал во французской кампании с отрядом в 99 человек, в 1497 году возглавил дворянство Девона и восточной части Корнуолла перед угрозой восстания. Он два дня оборонял Эксетер, причём был ранен в руку, но отстоял город; повстанцы вскоре были разбиты. Наградой за службу стали должность констебля замка Рестормель (февраль 1487) и орден Подвязки (не позже апреля 1494).

В 1495 году граф женил своего единственного сына Уильяма на Екатерине Йоркской — дочери Эдуарда IV и сестре жены Генриха VII. Таким образом, он оказался в близком родстве с королевской семьёй, но в 1502 году Уильяма арестовали за предполагаемые связи с йоркистами, которые квалифицировались как государственная измена. Куртене-младшего лишили прав на наследование родовых титулов и владений, а также права передать их своим детям; это означало, что после смерти графа всё его достояние должно отойти короне.

Сэр Томас составил завещание 27 мая 1509 года и умер на следующий день. Его похоронили в Тивертоне (Девон) рядом с женой, которая умерла ещё раньше. Граф оставил свои земли сыну, сделав необходимую оговорку: для вступления в права Уильяму следовало получить королевское прощение и впредь сохранять верность монарху.

Семья и наследство 
Эдуард Куртене был женат на Элизабет Куртене из младшей ветви того же рода, дочери Филиппа Куртене из Паудерхэма и Элизабет Хангерфорд. В этом браке родился только один сын, Уильям (примерно 1475—1511). Младшему Куртене удалось избежать казни за измену: после сентября 1509 года он вышел на свободу, а в 1511 году получил отцовские владения и титул, но вскоре умер. Его единственный сын, Генри, удостоенный титула маркиза Эксетер, был казнён в 1538 году, а единственный внук, Эдуард (около 1526—1556), почти всю сознательную жизнь провёл в заключении. Он был последним потомком 1-го графа Девона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Графы Девон
Кортни
Кавалеры ордена Подвязки
Участники битвы при Босворте